Centro Kennedy puede referirse a:
 Centro espacial John F. Kennedy: complejo de instalaciones de la NASA para el lanzamiento de vehículos espaciales en Cabo Cañaveral (EE. UU.).
 Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas: centro dedicado a las artes escénicas que sirve como memorial del presidente Kennedy.